Tommy Hilfiger («То́мми Хилфи́гер») — американский бренд одежды премиум-класса, выпускающий одежду, обувь, аксессуары, ароматы и товары для дома. Компания была основана в 1985 году, товары бренда продаются в универмагах и более 2000 отдельно стоящих розничных магазинах в 100 странах мира. 

В 2006 году частная инвестиционная компания Apax Partners приобрела компанию примерно за 1,6 млрд. долларов. В марте 2010 года PVH Corp. (тогда известная как Phillips-Van Heusen) приобрела компанию. Даниэль Гридер был назначен генеральным директором в июле 2014 года, а основатель Томми Хилфигер остается главным дизайнером компании, возглавляя дизайнерские команды и контролируя весь творческий процесс.

История компании 

Компания была основана в 1985 году американским дизайнером Томми Хилфигером, впервые компания громко заявила о себе в 1992 году, выпустив имевшую успех в мире моды коллекцию мужской одежды. Далее благодаря тесному сотрудничеству со звёздами шоу-бизнеса, Хилфигер делает бренд Tommy Hilfiger одним из самых престижных в классе одежды премиум. Собственную коллекцию обуви создает в 2001 году.

В марте 2010 компания Tommy Hilfiger была продана за 3 млрд долларов , которой принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland и другие. Крупнейший китайский производитель обуви Huajian, изготавливающий продукцию для Tommy Hilfiger в 2013 году открыл свой первый завод в Эфиопии, а на сегодня штат африканских работников компании насчитывает более 2000 человек.

Ссылки 
 

Производители одежды и обуви США